

Astronomia 
 O7 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 O7 – codice vettore IATA di OzJet